Capranica ima više značenja:
 Capranica, Frosinone
 Capranica, Viterbo